Le nom de Majerus ou Majérus est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Christine Majerus (1987-), coureur cycliste luxembourgeoise ;
 Jean Majerus (1914-1983), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Michel Majerus (1967-2002), artiste plasticien luxembourgeois ;
 Nicolas Majerus (1892-1964), docteur en droit, journaliste, historien, prêtre et animateur d'associations catholiques luxembourgeois;
 Nicolas Majerus (1982-), rameur d'aviron français ;
 Richard Majérus (1905-1972), joueur français de rugby à XV.